ciò che è pertinente al Giappone
 appartenente al gruppo etnico dei giapponesi
lingua giapponese

Altri progetti